Фехервар АВ19, (, официальное название с 2014 года), более известна под историческим именем «Альба Волан» () — венгерская хоккейная команда из города Секешфехервар. Основана в 1960 году. Сильнейшая команда страны — 11 раз становилась чемпионом Венгрии, выиграла восемь последних первенств (с 2003 по 2010 год). С 2007 года выступает в Австрийской хоккейной лиге, к чемпионату Венгрии подключается на стадии полуфиналов, где играет вместе с тремя сильнейшими командами регулярного первенства Венгрии. Имеет фарм-клуб, который под названием «Фехервари Титанок» выступает в МОЛ лиге (где играют венгерские и румынские клубы). Домашние матчи играет во Дворце спорта имени Габора Очкаи.

Текущий состав

Известные игроки 
  Гунтис Галвиньш
  Александр Медведев
  Золтан Хетеньи

Закреплённые номера 
 19:  Габор Очкай (1975—2009)

Австрийская хоккейная лига 
Альба Волан Секешфехервар принята в Австрийскую хоккейную лигу в 2007 году.

 Чемпионат 2007/2008. Последнее 10 место.
 Чемпионат 2008/2009. 9 место (10 участников).
 Чемпионат 2009/2010. 6 место в регулярном первенстве (10 участников), в плей-офф выбыла на стадии четвертьфинала.
 Чемпионат 2010/2011. 9 место (10 участников).
 Чемпионат 2011/2012. 3 место в регулярном первенстве (11 участников), в плей-офф выбыла на стадии четвертьфинала.
 Чемпионат 2012/2013. 9 место в регулярном первенстве (12 участников), 5 место в квалификационном раунде.
 Чемпионат 2013/2014. 10 место в регулярном первенстве (12 участников), 1 место в квалификационном раунде, в плей-офф выбыла на стадии четвертьфинала.
 Чемпионат 2014/2015. 6 место в регулярном первенстве (12 участников), 4 место в финальном раунде, в плей-офф выбыла на стадии четвертьфинала.
 Чемпионат 2015/2016. 9 место в регулярном первенстве (12 участников), 4 место в квалификационном раунде.

Чемпионат Венгрии 

Победы в 1981, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годах.

Хоккейные клубы Венгрии
Хоккейные клубы, основанные в 1960 году
Игроки ХК «Альба Волан»
Секешфехервар